Kronwall är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Kronwall
 Niklas Kronwall (född 1981), ishockeyspelare
 Staffan Kronwall (född 1982), ishockeyspelare
 Zara Sigfridsson, född Kronwall (född 1982), sångerska 

Svenska efternamn